Navnet Michael Scott kan henvise til flere forskellige personer:

 Michael Scott (arkitekt) – har projekteret genopførelsen af Abbey Theatre
 Michael Scott (forfatter) – har skrevet de seks bøger om "Den udødelige Nicholas Flamels hemmeligheder"
 Michael Scott (The Office) – en figur i tv-serien The Office